Brigade du génie (Espagne)
 Brigade du génie (France)